

Geografia
 Calmels-et-le-Viala – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron 
 Viala-du-Pas-de-Jaux – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron 
 Viala-du-Tarn – comune francese situato nel dipartimento dell'Aveyron

Persone
 Pierre Viala (1859-1936) – enologo e viticoltore francese